Västerås riksdag kan avse:

Riksdagen 1527 – en riksdag som hölls i Västerås 16-18 juni 1527
Riksdagen 1544 – den fjärde ståndsriksdagen sedan Gustav Vasa besteg tronen i Västerås
Mötet i Västerås 1466 – man ber Karl Knutsson till återkomma som svensk kung

Se även
Mötet i Västerås 1482
Mötet i Västerås 1525